Charli Baltimore, Amerikaanse rapper
 Charli D'Amelio, Amerikaanse social media-persoonlijkheid
 Charli XCX, Britse singer-songwriter
 Charli, derde studioalbum van Charli XCX